Xima Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xima (socken i Kina, Hunan), 
 Xima (socken i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar